Алендин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 51 км². Население — 6934 человека (на 2010 год). Расстояние — 10 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Excmo. Ayuntamiento de Alhendín 
 Situación de Alhendín

Муниципалитеты Гранады